

Anni 
619
619 a.C.

Codici

Astronomia 
619 – codice che designa l'osservatorio astronomico di Sabadell, presso Barcellona.

Matematica 
 619 (numero) – 114º numero primo

Wrestling 
619 (Six-One-Nine) – finisher del wrestler Rey Misterio in onore all'area 619 di San Diego, sua città natale.